Martín Cortés de Albacar (1510-1582) – cosmografo spagnolo
 Martín Cortés (El mestizo, ca. 1523-1595) – figlio di Hernán Cortés e della Malinche
 Martín Cortés Zúñiga (1533-1589) – militare messicano, figlio di Hernán Cortés e Juana de Zúñiga
 Martín Miguel Cortés (1983) – calciatore argentino